Mineralización puede referirse a:

 Mineralización como un proceso geológico
 Mineralización como un proceso industrial en el tratamiento de aguas servidas.